Vapeurs Toxiques est le premier album solo du rappeur Don Choa, membre du groupe Fonky Family, sorti le .

Le nom de l'album est inspiré par la catastrophe de l'usine AZF et par la marijuana.

En tout, Vapeurs toxiques s'écoule à plus de 140 000 exemplaires (Don Choa).

L'album 

Le titre Petit Bordel 2 est une sorte de suite du titre Petit Bordel présent sur le deuxième album de Fonky Family, Art de Rue. Vapeurs Toxiques, également titre de l'album, fait référence à l'explosion de l'usine AZF, le  à Toulouse, la ville natale de Don Choa.

Jardin Secret est produit par Le Rat Luciano qui pose aussi un couplet. Le refrain ainsi qu'un demi couplet est interprété par Faby (choriste attitrée de Fonky Family). Le Rat Luciano signe aussi la production du morceau Là où l'on marche. Les singles Dr. Hannibal, Don Choa Mitraille (+ Roule) ainsi que Youngmen sont produits par Boussad Badji & Edwyn Mac Lennan. Le reste des titres, est signé Pone, Kore et Skalp.

Le titre Young Men est interprété avec Yaniss Odua et Liberty King, deux icônes du reggae français. Sale Sud est interprété avec Dadoo (Membre du groupe KDD), lui aussi originaire de Toulouse. Don Choa profite de ce titre pour le dédier à Toulouse mais aussi à Marseille sa ville adoptive. 

Don Choa invite tout son groupe sur le titre Jusqu'au bout où le groupe rappelle que malgré les albums solos, Fonky Family reste la même et mène toujours le même combat.

Liste des pistes

Notes et références

Liens externes 
 

Album de hip-hop français
Album musical sorti en 2002